Каледина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Каледина, Елена Викторовна (род. 1966) — российская легкоатлетка.
 Каледина, Нина Олеговна (род. 1952) — специалист в области газодинамики.